Menelaos (griechisch , latinisiert Menelaus) ist:

der Name folgender Personen:
 eine Figur aus der griechischen Mythologie, siehe Menelaos
 ein König aus Sparta, siehe Menelaos (Agiade)
 ein Bildhauer in Rom, siehe Menelaos (Bildhauer)

 ein Mathematiker aus Alexandria, siehe Menelaos (Mathematiker)
 ein makedonischer Fürst, siehe Menelaos der Pelagone
 ein Hohepriester am Zweiten Tempel Jerusalems in der Diadochenzeit
 ein General der Diadochenzeit, siehe Menelaos (Diadoche)

Außerdem:
 Menelaos Itha, eine antike Stadt an der Küste von Libyen
 (1647) Menelaus, ein Asteroiden
 Menelaus (Mondkrater), ein Mondkrater
 Menelaus Ridge, Gebirgskamm auf der Anvers-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis